Камиль Вильчек (; ) — польский футболист, нападающий клуба «Пяст». Выступал за сборную Польши.

Клубная карьера 
Начало профессиональной карьеры провёл в Испании. В сентябре 2007 года вернулся в Польшу, подписав контракт с «Ястшембе-Здруй», где играл до декабря 2008 года. В зимнее трансферное окно перешёл в «Пяст», где в феврале дебютировал в Экстраклассе. В июне 2010 года перешёл в «Заглембе». Через 3 года вернулся в «Пяст» и в 2015 году с 20 забитыми голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Польши. Летом 2015 года подписал 3-летний контракт с итальянским клубом «Карпи», но в январе 2016 подписал контракт на 3,5 года с датским клубом «Брондбю».

Международная карьера 
Выступал за юношескую и молодёжную сборные Польши. В октябре 2015 года получал вызовы в национальную сборную на матчи отборочного раунда Чемпионата Европы 2016 против Шотландии и Ирландии, но в матчах не участвовал.

Достижения

Клубные 
 Обладатель Кубка Дании: 2017/18

Индивидуальные 
 Лучший бомбардир чемпионата Польши: 2014/15 (20 голов)

Примечания 

Футболисты Польши
Игроки сборной Польши по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Польши по футболу
Игроки ФК «Пяст»
Игроки ФК «Заглембе» Любин
Игроки ФК «Карпи»
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки ФК «Гёзтепе»
Игроки ФК «Копенгаген»